Кореа () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Персоналии 
 Кореа, Гамани (1925—2013) — ланкийский экономист и дипломат, генеральный секретарь ЮНКТАД (1974—1984).
 Кореа, Дастин (род. 1992) — сальвадорский футболист, выступающий на позиции как полузащитника, так и нападающего за местный клуб «ФАС» и сборную Сальвадора.

Составные фамилии 
 Сентено Кореа, Вальтер (род. 1974) — коста-риканский футболист, атакующий полузащитник.

Топоним 
 Кореа (более известен под названием Кория) — округ в индийском штате Чхаттисгарх.